Gessmann oder Geßmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Geßmann (1852–1920), österreichischer Bibliothekar und Politiker (CS), Landtagsabgeordneter
 Erich Geßmann (1909–2008), deutscher Bildhauer und Grafiker
 Hans-Werner Gessmann (* 1950), deutscher Psychologe
 Martin Gessmann (* 1962), deutscher Philosoph